Hünstein (berg), een berg in de Duitse deelstaat Hessen.
 Hünstein (plaats), een gehucht in de gemeente Bleicherode Duitse deelstaat Thüringen.